Apamea alopecuroides är en fjärilsart som beskrevs av Arnold Spuler 1905. Apamea alopecuroides ingår i släktet Apamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
alopecuroides